Демир Капија се може односити на:

 Демир Капија, град и седиште истоимене општине у Вардарском региону, Северна Македонија
 Општина Демир Капија, општина у Вардарском региону, Северна Македонија
  (Демиркапијска клисура), клисура у Северној Македонији